Сэ́нфорд () — английская фамилия. Известные носители:
 Сэнфорд, Арлин (род. 1950-е) — американский телевизионный режиссёр.
 Сэнфорд, Зак (род. 1994) — американский хоккеист, нападающий.
 Сэнфорд, Кёртис (род. 1979) — канадский профессиональный хоккеист, голкипер.
 Сэнфорд, Марк (род. 1960) — американский политик, представляющий Республиканскую партию.
 Сэнфорд, Накия (род. 1976) — американская баскетболистка.
 Сэнфорд, Нейтан (1777—1838) — американский политик и юрист.
 Сэнфорд, Пэм (род. 1958) — канадская кёрлингистка.
 Сэнфорд, Терри (1917—1998) — американский политик и педагог.
 Сэнфорд, Эрскин (1885—1969) — американский актёр.